Serguéi Kariakin (en ruso Сергей Карякин) puede hacer referencia a:

Serguéi Kariakin, actor ruso.
Serguéi Kariakin, ajedrecista ruso.
Serguéi Kariakin, pentatleta ruso.
Serguéi Kariakin, piloto ruso de cuatriciclos.